Капитан-Посу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуама. Население составляет  51 893 человек на 2010 год. Занимает площадь 2 899,553 км². Плотность населения — 17,9 чел./км².
Праздник города — 29 декабря.

История 
Город основан в 1961 году.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 52 693 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 109 931 600,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 2 134,76 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,615 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара